

Patronymie 

 François de Clerc de Ladévèze (1809-1892), homme politique français
 Jean Pourtal de Ladevèze (1898-1976), poète français
 Mathieu Ladevèze (né en 1981), auteur-compositeur-interprète français connu sous le nom de Barcella
 Pierre Ladevèze (né en 1945), scientifique français

Toponymie 

 Ladevèze-Ville, commune du Gers
 Ladevèze-Rivière, commune du Gers
 Maison Ladevèze, maison gothique médiévale de Cordes-sur-Ciel (Tarn)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France